Margherita is het Italiaanse woord voor "margriet", en kan verwijzen naar:
Plaatsen:
Margherita (Assam), een stad in Assam, India
Jamaame, de Italiaanse naam voor deze stad in Somalië
Margherita Peak, het hoogste punt van Mount Stanley, de derde hoogste berg van Afrika
Santa Margherita de'Cerchi, een kerk in Florence, Italië
Mensen:
Margherita Sarfatti, een Italiaanse journalist en minnares van Benito Mussolini (1880-1961)
Margherita van Savoye, de voormalige Koningin Consort van Italië en echtgenote van Umberto I (1851-1926)
Margherita van Savoye-Aosta, Italiaanse prinses uit het Huis Savoye.
Margherita Carosio, een Italiaans opera-sopraan (1908-2005)
Margherita Gargano, een Italiaans hardloper
Margherita Granbassi, een Italiaans schermer
Overig:
Regina Margherita, Italiaans slagschip (1901)
La Margherita, een voormalige Italiaanse politieke partij
Margarita (cocktail)
Pizza Margherita
Margherita (nummer), een nummer van Marco Borsato

Zie ook 
Margaret (doorverwijspagina)
Margarita (doorverwijspagina)
Santa Margherita (doorverwijspagina)